Turkey Creek puede referirse a los siguientes lugares:

 Turkey Creek (Arizona)
 Turkey Creek (Luisiana)
 Distrito electoral de Turkey Creek (condado de Gosper, Nebraska)
 Distrito electoral de Turkey Creek (condado de Saline, Nebraska)
 Municipio de Turkey Creek (Arkansas)
 Municipio de Turkey Creek (condado de Kosciusko, Indiana)
 Municipio de Turkey Creek (condado de Barber, Kansas)
 Municipio de Turkey Creek (condado de McPherson, Kansas)
 Municipio de Turkey Creek (condado de Mitchell, Kansas)
 Municipio de Turkey Creek (condado de Harlan, Nebraska)
 Municipio de Turkey Creek (condado de Franklin, Nebraska)